Harford est un terme pouvant désigner:

Toponymes

Harford, localité non incorporée du comté de Susquehanna en Pennsylvanie
 Harford, ville du comté de Cortland dans l'état de New York
 Harford, comté du Maryland

Harford, hameau et paroisse civile du Devon

Patronymes 

 Henry Harford (1758-1834), 5 propriétaire du Maryland aux États-Unis
 James Harford (1899-1993), diplomate et gouverneur de britannique de Sainte-Hélène
 John Scandrett Harford (1785-1866), banquier et abolitionniste britannique
 Jonathan Harford (1983-), joueur anglais de squash 
 Losi Harford (née en 1973), cricketeuse néo-zélandaise
 Mick Harford (né en 1959), footballeur et entraineur anglais
 Ray Harford (1945-2003), footballeur anglais
 Tanya Harford (née en 1958), joueuse de tennis sud-africaine
 Tim Harford (né en 1973), économiste et journaliste britannique